Le système de qualification  mis en place pour les deux épreuves (slalom et course en ligne) lors de ces Jeux est similaire à celui de 2012. Les quotas ont été fixés pour chaque événement par la Fédération internationale de canoë en .

Répartition globale des places

Liens externes 
 
 
 Site du CIO

 
Canoe